La saison 2011-2012 du Championnat de Croatie de football est la  de la première division croate. 

Cette saison, 16 clubs participent au championnat. Ils sont regroupés en une poule unique où chaque équipe rencontre tous ses adversaires deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, pour permettre le passage du championnat à 12 clubs, les cinq derniers du classement sont relégués et remplacés par un des deux premiers de 2. HNL, la deuxième division croate, si la licence du club est validée par la fédération.

C'est le Dinamo Zagreb, tenant du titre depuis 6 saisons, qui remporte à nouveau la compétition cette année, après avoir terminé en tête du classement final, avec vingt-et-un points d'avance sur l'Hajduk Split et vingt-trois sur le Slaven Belupo. C'est le  de champion de Croatie de l'histoire du club. Le Dinamo réussit un nouveau doublé en s'imposant en finale de la Coupe de Croatie face au NK Osijek.

À la suite d'un appel du NK Istra 1961, la licence du HNK Gorica pour participer à la première division est refusée par la fédération croate, ce qui permet le repêchage du club d'Istrie.

Les 16 clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

Classement 

|
|valign=top align=left width=50%|

|}
 Le NK Karlovac reçoit une pénalité d'un point après un forfait lors de la rencontre face au HNK Rijeka.
 Le NK Varaždin reçoit une pénalité d'un point après un refus de jouer la rencontre face au HNK Rijeka. Le club déclare également forfait lors de la  journée; selon le règlement du championnat, Varazdin ne peut plus participer au championnat. Toutes les rencontres restant à disputer sont perdues sur tapis vert (sur le score de 0-3). 
 Il n'y a finalement aucun club promu de 2. HNL car le seul club ayant une licence valide, le NK Hrvatski Dragovoljac Zagreb, ne termine pas le championnat à l'une des deux premières places du classement. Cet événement entraîne le repêchage du NK Rijeka.

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Articles connexes 
 Championnat de Croatie de football

Liens externes 
  RSSSF

Championnat de Croatie de football
Croatie
2011 en Croatie
Sport en Croatie en 2012